Queiruga puede referirse a:
 el apellido  del teólogo y escritor gallego Andrés Torres Queiruga; o
 el nombre común de la planta Erica umbellata.